Куравский — фамилия; имеет женскую форму Куравская.
 Куравский, Зиновий Васильевич (род. 1944) — советский компартийный деятель и дипломат.
 Куравский, Лев Семёнович — доктор технических наук, профессор, декан факультета информационных технологий Московского городского психолого-педагогического университета.